El Torneig de Palerm 2020, oficialment conegut com a Palermo Ladies Open 2020 i tradicionalment Internazionali Femminili di Palermo 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'agost de 2020 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

Inicialment s'havia de celebrar la setmana del 20 de juliol però es va ajornar degut a la pandèmia per coronavirus, de fet, fou el primer torneig disputat des de la suspensió del calendari per aquest motiu.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
WTA Tour 2020